

Cinema 
 The Order (2001), dirigido por Sheldon Lettich
 The Order (2003), escrito e dirigido por Brian Helgeland

Televisão 
 The Order (série de televisão), criada por Dennis Heaton e Shelley Eriksen

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão